Warp drive, a térhajtómű, a Star Trek univerzum fénysebességnél gyorsabb űrhajóiban található hajtómű eredeti angol elnevezése
 Warp Drive utca az Egyesült Államok Virginia államában, Loudoun megyében, a fővárosi agglomerációban